Название «Капитан Америка» (в честь заглавного героя — персонажа комиксов) имеет несколько фильмов:
 «Капитан Америка» (1944) — в главной роли Дик Пурселл.
 «» (1979) — в главной роли Рэб Браун.
 «Капитан Америка 2: Слишком скорая смерть» (1979) — в главной роли Рэб Браун.
 «Капитан Америка» (1990) — в главной роли Мэтт Салингер.
 «Первый мститель» (оригинальное название — «Капитан Америка: Первый мститель») (2011) — в главной роли Крис Эванс.
 «Первый мститель: Другая война» (оригинальное название — «Капитан Америка: Зимний солдат») (2014) — в главной роли Крис Эванс.
 «Первый мститель: Противостояние» (оригинальное название — «Капитан Америка: Гражданская война») (2016) — в главной роли Крис Эванс.
 «Капитан Америка: Новый мировой порядок» (2024) — в главной роли Энтони Маки.